Zanzibar może odnosić się do:
 Zanzibar – wyspa na Oceanie Indyjskim
 Zanzibar – archipelag na Oceanie Indyjskim
 Zanzibar – miasto w Tanzanii, na wyspie Zanzibar
 Sułtanat Zanzibaru – historyczne państwo istniejące w latach 1856–1964 w Afryce Wschodniej
 Zanzibar – autonomiczna część Tanzanii
 Zanzibar – węgierski zespół muzyczny